

Egito 
Museu Egípcio (Cairo)

Alemanha 
Museu Egípcio (Berlim)
Museu Egípcio de Bonn
Museu Nacional de Arte Egípcia (Munique)

Itália 
Museu Egípcio (Turim)
Museu Arqueológico Nacional de Florença

Desambiguações de museus